est un mot anglais signifiant étoile de mer.

Littérature 
  est un roman de science-fiction de Peter Watts publié en 1999.

Musique 
  est un album de  sorti en .

Militaire 
 Le RPK-2 Viyuga est un système de missile anti-sous-marins à ogive nucléaire aussi appelé .
 Les sites  sont des sites leurres pour les bombardements de nuit allemands construits au Royaume-Uni lors de la Seconde Guerre mondiale.
  est le nom d'un essai nucléaire à haute altitude déclenché le .

Jeu vidéo 
  est un studio de développement japonais de jeu vidéo.